Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1970 was de 3e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Vijf landen namen deel aan dit toernooi dat van 27 september tot en met 9 oktober 1970 in Cuba werd gespeeld. Mexico werd voor de 2e keer winnaar.

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Cuba
Voetbal in 1970
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20